Zum vierzehnten Mal gab es ein Fußballturnier bei den Panamerikanischen Spielen 2003. Zwischen dem 2. und dem 15. August wurde das Turnier in Santo Domingo gespielt.

Männerturnier

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinals 

|}

Spiel um die Bronzemedaille 

|}

Finale 

|}

Frauenturnier

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um die Bronzemedaille 

|}

Finale 

|}

|}

Weblinks 
RSSSF archive

2003
Fussball
Fußballveranstaltung 2003